Селишта — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Селишта — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Селишта — село в общине Соколац Республики Сербской.

 Черногория
 Селишта — село в общине Колашин.
 Селишта — село в общине Плевля.

См. также 
 Селиште